In tegenstelling met zijn vader Al-Mu'tasim, hield Al-Wathiq zich voornamelijk bezig met binnenlandse politiek: hij had erg te stellen met vele opstandige emiraten. De spanning tussen Arabische en Turkse moslims werd hier voor het eerst duidelijk.

Met het Byzantijnse Rijk kwam hij tot een overeenkomst tot het uitwisselen van krijgsgevangenen.

Hij stierf aan hoge koorts en werd opgevolgd door zijn broer Al-Moetawakkil.

Bronnen 
 Muhammad ibn Jarir al-Tabari History v. 34 "Incipient Decline," transl. Joel L. Kramer, SUNY, Albany, 1989. ISBN 0-88706-875-8, ISBN 978-0-88706-875-1

Abbasiden
Kalief